Алексей Жилин:
 Жилин, Алексей Дмитриевич (1766 — не ранее 1848) — русский музыкант, композитор.
 Жилин, Алексей Николаевич (1914—1968) — генерал-майор.